Johann Goethe oder Johann Göthe ist der Name folgender Personen:

* Johann Caspar Goethe (1710–1782), deutscher Jurist,  Vater von J. W. Goethe
 Johann Friedrich Eosander von Göthe (1669–1728), deutscher Baumeister
 Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832), deutscher Dichter, Naturwissenschaftler, Kunsttheoretiker und Staatsmann